Pete Johnson peut désigner :
 Pete Johnson (1904-1967), une pianiste de boogie-woogie américain
 Pete Johnson, un acteur américain jouant dans le film La Grande Arnaque
 Pete Johnson, un homme politique du Mississippi (né en 1948)
 Pete Johnson, un joueur de football américain (né en 1954)
 Pete Johnson (né en 1965), un écrivain.